Първенството на Английската висша лига 2008—2009 е седемнадесетият от основаването на Премиершип.

Манчестър Юнайтед става шампион на Премиер лигата за 11 път и за 18 шампион на Англия, което го изравнява с Ливърпул по титли. Това е и третата последователна титла за отбора, което им се е случвала само веднъж преди това – праз 2001.

Турнирна таблица

Резултати

Голмайстори

Вижте също 
 Шампионска лига 2008-09
 Купа на УЕФА 2008-09

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на Премиършип

2008/09